Krio (taal), een taal in Sierra Leone
Krio (volk), een volk in Sierra Leone